CNCE est un sigle de quatre lettres pouvant signifier :
 Comité national des  créateurs d’entreprise 
 Commission nationale du commerce équitable
 Commission nationale de la certification environnementale
 Compagnie nationale des commissaires-enquêteurs
 Conseil national du commerce extérieur
 Caisse nationale des caisses d'épargne
 Centre national du commerce extérieur, devenu Centre français du commerce extérieur puis Ubifrance